Csehország
Krásný Les, település a Karlovy Vary-i járásban
Krásný Les, település a Libereci járásban